Эллен Уайт (): Уайт, Эллен (1827—1915) — христианская писательница, проповедница, одна из основателей и реформаторов Церкви адвентистов седьмого дня.
 Уайт, Эллен (род. 1989) — английская футболистка, выступающая на позиции нападающей.